Skok o tyči mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 6. (kvalifikace) a 8. srpna (finále). Zvítězil Američan Sam Kendricks.

Kvalifikace

Kvalifikační skupina A

Kvalifikační skupina B

Finále

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Skok o tyči mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži skok o tyči
Skok o tyči